Свети Никодим може бити:

 Свети Никодим I Српски, српски православни светитељ и архиепископ (1317-1324)
 Свети Никодим Тисмански, православни светитељ, умро 1406. године
 Свети Никодим Агиорит, православни светитељ (1749-1808)

Види још
 Никодим Српски (вишезначна одредница)